AZ in het seizoen 2008/09 (mannen)
 AZ in het seizoen 2008/09 (vrouwen)